Александрово — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена на юге района, в 2 км от озера Высокое, в 21 км к юго-западу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 44 жителя, на 2010 год — 18 жителей.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района